KF Tirana este un club de fotbal din Tirana, Albania, fondat la data de 15 august 1920.

Palmares 

 Kategoria superiore - (26) (1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1969-70, 1981-82, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2008-09, 2019/20, 2021/22)

 Kupa e Shqiperise (14) (1938, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011).

Clasare UEFA

Clasarea clubului după coeficientul UEFA
(As of 27 July 2015)Source: Bert Kassies website

Antrenori

Președinți

Referințe

Legături externe 

 Site-ul oficial al clubului
KF Tirana at UEFA.COM

t
t